Georg Flemming Lerche er navnet på flere personer:

 Georg Flemming Lerche (godsejer) (1735-1804) – dansk godsejer, gehejmeråd og kammerherre
 Georg Flemming Lerche (søofficer) (1774-1809) – dansk søofficer og kammerjunker, søn af den foregående
Se også:
 Georg Flemming Henrik Lerche (1799-1871) – dansk officer og kammerherre